Біньйонієві, бігнонієві (Bignoniaceae) — родина дводольних рослин-дерев, чагарників ліан, рідко трав, що ростуть переважно в тропіках.

Має близьку спорідненість з родиною ранникових; їх різниця визначається наявністю ендосперма і морфологією зав'язі і насіння. Однак деякі роди рослин — такі як павловнія (Paulownia), гібсоніотамнус (Gibsoniothamnus), синапс (Synapsis) і Шлегель (Schlegelia) періодично відносять то до однієї родини, то до іншої.

Родина налічує понад 800 різних видів рослин, розбитих приблизно на 100 родів.

Біологічний опис 
Листя найчастіше супротивне, рідше кільчасте, ще рідше чергове або мичкувате; пальчато-, перистоскладне, рідше просте, завжди без прилисників. у деяких видів листя може бути дуже велике, більше метра у довжину. У ліан один або кілька крайніх листочків можуть приймати форму вусиків.

Суцвіття верхівкове, пазушне або розвивається прямо на стовбурі або гілках дерева (кауліфлорія); за формою китицевидне, кистевидное або зібрано в щиток. Ложе квітки зазвичай чашоподібне, із зрощеними чашолистками. Віночок зрослопелюстковий; лійчастий, двоникоподібний або трубчастий; має 5 зазвичай накладених один на одного пелюсток. Чотири (рідше від двох до п'яти) добре розвинені тичинки розташовані в трубці віночка. Крім того, зазвичай наявна ще одна, безплідна (стамінодій), тичинка. Пильник найчастіше має два гнізда (рідше одне). Зав'язь верхня, як правило має два гнізда (рідше одне), з численними анатропними сім'язачатками. Квітки обох статей і зигоморфні. Плід — зазвичай коробочка, що розкривається двома стулками уздовж або поперек швів; рідше ягода або горлянка. Насіння без ендосперму, більш-менш сплюснуте, як правило мають перетинчасте крило.

Роди 
Родина Бігнонієві включає 97 родів :

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
</div>

Філогенія

Примітки

Література 
  

Губоцвіті
Родини квіткових